Michel Mortez
Pierre Mortez
Deux jours à tuer#Distribution